Crossosomatales — порядок, вперше визнаний таким APG II. Вони є квітковими рослинами, включеними до розидних евдикот.

Опис 
Види, віднесені до Crossosomatales, мають загальні квітки, які розташовані поодиноко, з основою чашечки, віночком і тичинками, зрощеними в квіткову чашечку у формі трубки, чашолистки перекривають один одного, крайні менші за внутрішні. Всередині оболонок пилкових зерен є горизонтально витягнуті тонкі ділянки. Гінецей розміщений на короткій ніжці. Деякі кластери клітин мають пучки довгих жовтих кристалів, присутні клітини слизу, а насіння має гладке дерев’яне покриття.

Таксономія 
У межах Crossosomatales система APG III 2009 розпізнає родини, представлені в наступному дереві:

Примітки 

Порядки рослин
Розиди